Josephella commensalis är en ringmaskart som beskrevs av Baluk och Radwanski 1997. Josephella commensalis ingår i släktet Josephella och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
commensalis